KFC Nieuwmoer  is een Belgische voetbalclub uit Nieuwmoer. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 5627 en heeft rood-zwart als kleuren. De club speelt al heel zijn bestaan in de provinciale reeksen. Tegenwoordig spelen ze in derde provinciale.

Geschiedenis 
Nieuwmoer FC werd opgericht in 1953. De club sloot aan bij de Belgische Voetbalbond en ging van start in de laagste provinciale reeksen. Nieuwmoer bleef er de volgende decennia spelen, tot het in 1972/73 één seizoen de laagste reeks kon verlaten. De club belandde de komende jaren echter opnieuw in Vierde Provinciale.

In 1989/90 speelde men uiteindelijk kampioen in zijn reeks. Het jaar nadien haalde men in Derde Provinciale al meteen een tweede plaats, en dwong men een verdere promotie naar Tweede Provinciale af. Voor het seizoen 1991/92 nam de club nieuwe accommodatie in gebruik, zodat men voortaan twee volwaardige terreinen en een kantine ter beschikking had. Na het installeren van verlichting op het A-terrein in 1994/95 werden ook avondwedstrijden mogelijk.

Nieuwmoer draaide vlot mee in Tweede Provinciale, en eindigde er in zeven jaar vier keer bij de beste drie. In 1997/98 haalde Nieuwmoer de titel in Tweede Provinciale. Men eindigde met 15 punten voorsprong op de tweede in de stand, na een seizoen waarin men 109 maal had gescoord. Met een recordaantal van 52 doelpunten werd Jurgen Meeusen nationaal topschutter.

In 1998 trad Nieuwmoer zo voor het eerst in zijn bestaan aan op het allerhoogste provinciale niveau. Bij het 50-jarig bestaan in 2003 werd het predicaat Koninklijk verleend.

Resultaten

Externe links 
 Officiële website

Vlaamse voetbalclub
Sport in Kalmthout
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)